Mässcupen 1965/1966 vanns av Barcelona från Spanien som slog Real Zaragoza, också från Spanien, i finalerna. Det var sjätte gången ett lag från Spanien vann turneringen, och detta var Barcelonas tredje finalseger i turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1965/1966
Fotbollssäsongen 1965/1966
1965 i Europa
1966 i Europa